O Grande Eleito ou Sublime Maçom, na hierarquia maçônica, é o grau mais alto das Lojas de Perfeição. É o que proclama a favor direito inalienável da liberdade da consciência. É também o responsável pela defesa de uma educação universal digna, para que o homem possa ter governantes que assegure direitos e obrigações compatíveis.

Bibliografia
 CAMINO, Rizzardo da. Rito Escocês do 1 ao 33. Santana, SP: Editora Madras, 1999.
 PAPUS. O que deve saber um mestre Maçom. São Paulo: Pensamento, 2011.

Maçonaria